Acritosoma är ett släkte av skalbaggar. Acritosoma ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampbaggar
Acritosoma